Надеждино — село (до 2018 года — деревня) в Новопетровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. ().

Находится примерно в 30 км от северо-западнее Истры, в полукилометре севернее Новорижское шоссе, высота над уровнем моря 273 м. Ближайшие населённые пункты — в 1,5—2 км: на севере — Деньково, далее, по часовой стрелке Антоновка, Устиново, Гомово, Гребеньки, Давыдково.

Входило в Деньковский сельский округ. В ОКТМО обозначено как "Пояснение: сельское поселение Новопетровское вблизи с д Гомово".

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
  Сельское поселение Новопетровское
  Сельское поселение Новопетровское
 Официальный сайт сельского поселения Новопетровское
 Надеждино на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра